

Geografia 
 Goa – città del Botswana
 Goa – municipalità della Provincia di Camarines Sur (Filippine)
 Goa – stato dell'India

Sigle 
 Gruppi Operativi Antidroga – reparto specializzato della Guardia di Finanza
 Gun Owners of America – associazione statunitense di possessori di armi da fuoco
 Giudice onorario aggregato

Codici 
 GOA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Genova-Sestri Ponente (Italia)
 goa – codice ISO 639-3 della lingua guro

Musica 
 Goa trance – forma di musica elettronica direttamente discendente dalla corrente Trance

Zoologia 
 Goa – nome comune del Procapra picticaudata, noto anche come gazzella tibetana

Altro 
 SA-3 Goa